Arvid Wachtmeister kan avse:

Arvid Wachtmeister (1889–1961), en svensk greve och byråsekreterare
Arvid Wachtmeister (1919–2004), en svensk greve och godsförvaltare
Arvid Wachtmeister (1924–2004), en svensk greve och godsägare